Georg Joseph Sidler ist der Name folgender Personen:

* Georg Joseph Sidler (Politiker) (1782–1861), Schweizer Politiker
 Georg Joseph Sidler (Astronom) (1831–1907), Schweizer Astronom und Mathematiker